Salyer steht für:
 alternative Bezeichnung für den Volksstamm der Salluvier

Salyer ist der Familienname von:
 Philip Salyer (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Salyer Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Salyer (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Salyersville, Stadt im US-Bundesstaat Kentucky